Результати сезону 1990—1991 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

 Примітки
 У Олімпіакоса вирахувано 2 очки
 У ПАОКа вирахувано 3 очки

Ігри 

Зміни результатів:
 Гру Панатінаїкос — ПАОК було зупинено на 77 хв. при рахунку 3-0, тому що ПАОК усією командою пішов із поля. Залишено результат 3-0.
 Олімпіакос — Атінаїкос 2-2, зараховано 0-2, тому що на поле вибігли вболівальники Олімпіакоса.
 Гру АЕК Афіни — Олімпіакос, що завершилася з рахунком 1-2, переграно і зафіксовано рахунок 1-0 у зв'язку з густим димом.

Посилання 
 Official Greek FA Site 
 RSSSF 
 Greek SuperLeague official Site 
 SuperLeague Statistics

1990 у футболі
1991 у футболі